L'ultimo combattimento di Chen (Game of Death) – film del 1978 diretto da Robert Clouse
Game of Death – film del 2010 diretto da Giorgio Serafini